Шу може да се отнася за:
 Шу (бог), древноегипетски бог
 Шу (царство), китайска държава от Периода на трите царства
 Шу или Чу, река в Централна Азия